The Fire Inside – album di Bob Seger & The Silver Bullet Band del 1991
 The Fire Inside – album dei Ten Sharp del 1993
 The Fire Inside – album di Luke Sital-Singh del 2014